Apink's Showtime  es un programa de telerrealidad de Corea del Sur protagonizado por el grupo de chicas A Pink, fue transmitido por el canal MBC Every 1, desde el 7 de agosto al 25 de septiembre de 2014.

El programa consiste en responder preguntas hechas por fanáticos, entre otras cosas como misiones o tareas que representarán el show. El grupo femenino A Pink fueron elegidas para la tercera temporada. En el episodio 1 hubo apariciones especiales de Key de SHINee, Doo Joong de BEAST y por último Seo In Guk.

Reparto
 Chorong
 Bomi
 Eunji
 Naeun
 Namjoo
 Hayoung

Lista de episodios

Véase también
 Exo's Showtime
 Sistar Showtime
 Showtime Burning the BEAST

Programas de televisión de Corea del Sur
Programas de televisión de Munhwa Broadcasting Corporation
Programas de televisión en coreano
Apink